

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łętków – osada wsi Orchów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Łętków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty

Na Ukrainie 
 Łętków – wieś w rejonie buskim obwodu lwowskiego